U19-världsmästerskapet i fotboll för damer 2004 hölls i Thailand mellan den 10 och 27 november. Detta var andra gången Fifa anordnade turneringen. Turneringen bestod av 12 lag. Vinnare blev Tyskland, som tog sin första titel.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

2004
2004 i Thailand
Fotboll i Thailand
Fotbollsåret 2004